Константин Богоявленский:
 Богоявленский, Константин Васильевич (1878—1942) — российский и советский инженер, автор первого известного проекта строительства Куйбышевского гидроузла.
 Богоявленский, Константин Иванович (1839—1913) — русский магистр богословия, протоиерей.
 Богоявленский, Константин Сергеевич (1899—1967) — советский учёный, профессор, доктор биологических наук, создатель латвийской школы цитологии, сын историка Сергея Константиновича Богоявленского.
 Богоявленский, Константин Стефанович (более известен как Константин Меркушинский; 1896—1918) — новомученик Русской православной церкви.